Vissers ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Vissers (1912–1994), belgischer Radrennfahrer
 Job Vissers (* 1984), niederländischer Radsportler
 Joseph Vissers (1928–2006), belgischer Boxer
 Raymond Vissers (* 1973), niederländischer Fußballtorhüter und Torwarttrainer